Truncopes är ett släkte av kvalster. Truncopes ingår i familjen Oripodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Truncopes